Assiniboines, una de les primeres nacions ameríndies que vivien a l'àrea de les Grans Planes ocupant part d'Alberta, sud-oest de Manitoba, nord de Montana i oest de Dakota del Nord 
 Assiniboine d'Alberta o llengua stoney, llengua sioux dakota de les Planes del Nord
 Llengua assiniboine, llengua sioux nakotan de les planures del nord, parlada com a primera llengua per uns assiniboines
 Riu Assiniboine, curs d'aigua a la regió de la Praderia del Canadà a Saskatchewan i Manitoba